Die Rogers Cup 2007 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Toronto. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 13. bis 19. August 2007 statt.

Im Einzel gewann Justine Henin gegen Jelena Janković mit 7:63 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Katarina Srebotnik / Ai Sugiyama mit 6:4, 2:6 und [10:5] gegen Cara Black / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Toronto